Двенадцать кораблей Королевского флота носили название HMS Adventure. Тринадцатый был запланирован и не достроен.

 HMS Adventure (1594) — 26-пушечная галера, спущена на воду в 1594 отправлена на слом в 1645.
 HMS Adventure (1646) — 32-пушечный корабль, спущен на воду в 1646, перестроен в 1691, захвачен французами в 1709.
 HMS Adventure (1709) — 40-пушечный корабль 5 ранга, спущен на воду в 1709, отправлен на слом в 1741.
 HMS Adventure (1741) — линейный корабль 4 ранга, спущен на воду в 1741, перестроен в 32-пушечный корабль 5 ранга в 1758, продан в 1770.
 HMS Adventure (1763) — 12-пушечный куттер закуплен в 1763, продан в 1768.
 HMS Adventure (1771) — гидрографический корабль, бывший угольщик Marquis of Rockingham. Закуплен в 1771, переименован в Rayleigh, в том же году переименован в Adventure. Сопровождал HMS Resolution (1771) во втором плавании Джеймса Кука в Тихий океан (1772—1775). После экспедиции Кука вернулся к роли торгового, затонул в 1811 на реке Святого Лаврентия.
 HMS Adventure (1784) — 44-пушечный корабль 5 ранга, спущен на воду в 1784, отправлен на слом в 1816.
 HMS Adventure — 10-пушечный транспорт, спущен на воду в 1809 как HMS Aid. Переоборудован в гидрографический в 1817, переименован HMS Adventure in 1821. Продан в 1853.
 HMS Adventure — стальной винтовой грузовой транспорт, спущен на воду в 1855 как HMS Resolute (1855). Переименован в HMS Adventure в 1857, отправлен на слом в 1877.
 HMS Adventure планировался как таранный миноносец. Заказан в 1885, отменен до спуска на воду.
 HMS Adventure (1891) — речная канонерская лодка, спущена на воду в 1891, передана протекторату Британской центральной Африки в 1896, продана в 1921.
 HMS Adventure (1904) — крейсер-скаут типа Adventure. Спущен на воду в 1904, продан в 1920.
 HMS Adventure (M23) — минный заградитель, спущен на воду в 1924. С 1944 использовался как плавучая мастерская, продан в 1947.

См. также 
 HMS Adventure Galley
 HMS Adventure Prize

Литература 
Colledge, J. J.; Warlow, Ben. Ships of the Royal Navy: the complete record of all fighting ships of the Royal Navy (Rev. ed.). London: Chatham, 2006 (Repr. 1969). ISBN 978-1-86176-281-8.